Zoopsis är ett släkte av bladmossor. Zoopsis ingår i familjen Lepidoziaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladmossor
Zoopsis